

События 
 20 мая — в Китае войска Хуан Чао оставили столицу Чанъань и ушли на юго-восток.
 Мухаммад I отправляет против христианского города Саморы сильную армию. Подвергнуты разорению Алава и другие территории. В то же время Коянса взята христианами.
 Покорение Блатенского княжества великоморавским князем Святополком I.

Русь
 Киевский князь Олег совершил поход на древлян и начал собирать с них дань.
 Объединение восточнославянских земель под властью князя Олега, покорение племён древлян, северян, полян, радимичей и наложение на них дани (883—885).

Скончались 
 Иосиф песнописец.

См. также

Примечания